El Puesto bezeichnet:

 El Puesto (Santa María), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Puesto (Tinogasta), Ort in der Provinz Catamarca, Argentinien
 El Puesto (Jujuy), Ort in der Provinz Jujuy, Argentinien